Saint-Saturnin (Cantal) – comune francese
 Saint-Saturnin (Charente) – comune francese
 Saint-Saturnin (Cher) – comune francese
 Saint-Saturnin (Lozère) – comune francese
 Saint-Saturnin (Marna) – comune francese
 Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme) – comune francese
 Saint-Saturnin (Sarthe) – comune francese